Otidae — таксономічна клада птахів, до якої входять підгрупи Otidimorphae (дрохви, турако та зозулі) та Cypselomorphae (дрімлюги, серпокрильці та колібрі). Клада запропонована у 2014 році за результатами геномного аналізу.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Jarvis, E.D. et al. (2014):

Примітки 

Кілегруді
Систематика птахів